Afrykański Kongres Narodowy – The African National Congress, ANC
 ANC Youth League, ANCYL –  African National Congress Youth League

Nazwisko
 Bolesław Anc